Aurum Hotels var ett professionell italienskt cykelstall. Stallet, som då hette Naturino-Sapore di Mare, blev grundat inför säsongen 2005 med cyklister från forna Domina Vacanze-stallet, och lade ner efter säsongen 2007 efter de ekonomiska problem stallet hade haft under året. Aurum Hotels ville vara en startplats för unga cyklister under deras första år som professionella.

Stallet blev avstängda från allt tävlande under juli 2007 av det italienska cykelförbundet eftersom de hade ekonomiska problem. Stallet lade ner all verksamhet strax därpå och cyklisterna fick börja leta reda på nya arbetsgivare.

I juni 2007 vann stallets cyklist Luca Ascani det italienska nationsmästerskapet, men testades positivt för EPO efter segern.

Laguppställning

Stallet 2007

Stall 2006

Stall 2005

Externa länkar
Aurum Hotels officiella hemsida

Cykellag